Bachratá ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bachratá (* 1995), tschechische Unihockeyspielerin
 Petra Bachratá (* 1975), slowakische Komponistin und Ärztin